Ernest Cadine – atleta pesista  francese
 Cadine – frazione della città di Trento
 Forte di Cadine – forte appartenuto alla Fortezza di Trento in località Cadine